8898 Linnaea – asteroide della fascia principale
 Linnaea – genere di piante della famiglia Caprifoliaceae
 Linnaea – genere fossile di insetti della famiglia Rhyparochromidae
 Linnaea – variante del nome Linnea